Goodwater ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Goodwater (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Goodwater (Alabama)
 Goodwater (Arizona)
 Goodwater (Kentucky)
 Goodwater (Mississippi)
 Goodwater (Oklahoma)